Emilio Magistretti (1851-1936) – pittore italiano
 Luigi Maria Magistretti (1887-1956) – musicista e arpista italiano
 Marco Magistretti (1862-1921) – presbitero e storico italiano
 Pier Giulio Magistretti (1891-1945) – architetto italiano 
 Pierre Magistretti (1952) – medico svizzero-italiano
 Vico Magistretti (1920-2006) – designer, architetto e urbanista italiano